Сборная Бразилии по пляжному футболу — представляет Бразилию на международных соревнованиях по пляжному футболу. Контролируется Бразильской конфедерацией футбола. С момента своего основания доминирует во всех международных турнирах, в которых участвует, всегда претендуя на победу в них. Выиграла 14 из 21 чемпионатов мира.

Достижения 
 Чемпионат мира по пляжному футболу: 14
  1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017
  2011
  2005, 2013

 Мундиалито по пляжному футболу: 14
  1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017
  2003, 2008, 2009
  1998

 Межконтинентальный кубок: 3
  2014, 2016, 2017
  2011, 2012
  2018

Примечания 

Бразилия
Пляжный футбол в Бразилии
Пляжный футбол